

Cinema 
 Staring at the Sun – film del 2017 diretto da Harry Greenberger

Letteratura 
 Guardando il sole (Staring at the Sun) – romanzo di Julian Barnes del 1986

Musica 
 Staring at the Sun – album dei Level 42 del 1988
 Staring at the Sun – singolo degli U2 del 1997
 Staring at the Sun – singolo di Anastacia del 2014
 Staring at the Sun – singolo di Mika del 2015